Dalsan air est une compagnie aérienne somalilandaise, opérant des vols charters et réguliers. Elle ne possède qu'un seul avion, un Cessna 208. Son hub principal est l'Aéroport International d'Hargeisa, d'où elle vole vers des villes comme Burao, Erigavo, Garowe ou Bosaso. Son objectif est de devenir la plus grande compagnie aérienne de vols charters de la Corne de l'Afrique.

Flotte 
La compagnie ne possède qu'un Cessna 208, quelle utilise pour les vols charters et réguliers. L'avion a une capacité de 12 passagers et de 2 membres d'équipage.

Notes et références 

Somaliland
Transport en Somalie